Джозеф Томсон () — шотландский геолог и исследователь. В честь него названа газель Томсона.

Биография 
Томсон учился в Эдинбурге, в 1878 году отправился в качестве геолога в экспедицию в Восточную Африку. 

По поручению султана в 1882 году он попытался найти залежи угля у Рувумы, но поиски потерпели неудачу. Снабжённый Географическим обществом в Лондоне, он отправился 10 марта 1883 года из Момбасы к горе Кения, откуда он отправился к озеру Баринго.

В 1883-1884 годах Томсон объехал страну масаи. Свои впечатления о поездке он опубликовывал в 1885 году в книге «Through Masai Land».

Труды 
 To the Central African Lakes and Back (2 Bände, 1881)
 Durch Massai-Land. Forschungsreise in Ostafrika zu den Schneebergen und wilden Stämmen zwischen dem Kilima-Ndjaro und Victoria Njansa in den Jahren 1883 und 1884, Brockhaus, Leipzig 1885 (dt. Ausg. d. nachfolgenden Werks)
 Through Masai land. A journey of exploration among the snowclad volcanic mountains and strange tribes of Eastern Equatorial Africa, Cass, London 1968 (Repr. d. Ausg. London 1885)
 Ulu (2 Bände, 1888) mit E. Harris Smith
 Travels in the Atlas and Southern Morocco (1889)
 Mungo Park and the Niger (1890)

 Примечания 

 Литература 
 J. B. Thomson: Joseph Thomson: African explorer. 1896
 R. I. Rotberg: Joseph Thomson and the exploration of Africa''. 1971

Геологи по алфавиту
Исследователи Африки